Antychryst – według Biblii przeciwnik, oponent Chrystusa
 „Antychryst” – dramat psychologiczny w reżyserii Larsa von Triera
 „Antychryst” – powieść Emiliana Stanewa
 „Antychryst: Próba krytyki chrześcijaństwa” – książka napisana przez Fryderyka Nietzschego